Giovanni Casale può riferirsi a:
Giovanni Nicola Casale, judoka italiano
Giovanni Casale, calciatore italiano